Бу́халово — название населённых пунктов (от «бу́хало» — филин):

Белоруссия 
 Бухалово — деревня в Миорском районе Витебской области.

Россия 
 Бухалово — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Бухалово — деревня в Бологовском районе Тверской области.
 Бухалово — село в Даниловском районе Ярославской области.
 Бухалово — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Бухалово — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

Украина 
 Бухалово — село в Гадячском районе Полтавской области.
 Бухалово — село в Липоводолинском районе Сумской области.

См. также 
 Бухлово

Источники